

Села:
 Терешківка — Сумська область, Сумський район
 Терешківка — Чернігівська область, Ніжинський район

Залізниця:
 Терешківка — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізницї

Див. також 
 Вільна Терешківка
 Терешки